Cimarron oder Cimarrón steht für:

 Cimarrón, ein wildes Tier oder ein entlaufenes Haustier
 Cimarrón Uruguayo, Hunderasse aus Uruguay
 Cimarron, 1929, Roman von Edna Ferber
 Cimarron, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1931, siehe Pioniere des wilden Westens
 Cimarron (1960), US-amerikanischer Western von Anthony Mann
 Cimarron County im US-Bundesstaat Oklahoma
 Cimarron Territory, ehemaliger Name für das heutige Gebiet Oklahoma Panhandle
 Cadillac Cimarron, ein Pkw von Cadillac
 El Cimarrón, ein Rezital von Hans Werner Henze

Orte in Argentinien:
 Cimarrón (Entre Ríos)

in den Vereinigten Staaten:
 Cimarron (Arizona)
 Cimarron (Colorado)
 Cimarron (Kalifornien)
 Cimarron (Kansas)
 Cimarron (New Mexico)
 Cimarron City, im Logan County, Oklahoma

im NRHP gelistete Objekte:
 Cimarron County Courthouse, in Boise City, Oklahoma, ID-Nr. 84002988
 Cimarron Hotel, in Cimarron, Kansas, ID-Nr. 83000428
 Cimarron Redoubt, in Ashland, Kansas, ID-Nr. 78001276
 Cimmaron Historic District, in Cimmaron, New Mexico, ID-Nr. 73001140

Siehe auch:
 Cimarron Hills
 Cimarron-Klasse (1981)
 Cimarron River
 Cimarron Township